Olszynka peut désigner en Pologne :
 Olszynka, quartier de Gdańsk
 Olszynka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Olszynka, village de la voïvodie de Podlachie
 Olszynka, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Olszynka, village de la voïvodie d'Opole